Le rempart est un monument de Honfleur.

Localisation 

Le rempart est situé à Honfleur, à proximité de la cour d'entrée du Musée du Vieux Honfleur..

Histoire 

L'édifice est classé aux monuments historiques par un arrêté du .

Architecture

Références

Voir aussi

Article connexe 
Liste des monuments historiques du Calvados
Liste des monuments historiques de Honfleur

Liens externes 
 
 
LES REMPARTS D'HONFLEUR (Calvados) sur le site remparts-de-normandie.eklablog.com

Bibliographie 

 Le patrimoine des communes du Calvados, Flohic Éditions, 2001  

Monument historique classé en 1932
Monument historique à Honfleur